El término Eldorado puede referirse a:

Divisiones administrativas

Argentina 
 Eldorado, ciudad de la provincia de Misiones;
 Eldorado, división administrativa de la provincia de Misiones;

Brasil 
 Eldorado, localidad del estado de Mato Grosso del Sur;
 Eldorado, localidad del estado de San Pablo;
 Eldorado do Sul, localidad del estado de Rio Grande do Sul;

EE. UU. 
 Eldorado, ciudad del estado de Illinois;
 Eldorado, ciudad del estado de Maryland;
 Eldorado, ciudad del estado de Nuevo México;
 Eldorado, ciudad del estado de Ohio;
 Eldorado, ciudad del estado de Oklahoma;
 Eldorado, ciudad del estado de Texas;
 Eldorado, ciudad del estado de Wisconsin;

México 
 Eldorado, sindicatura del estado de Sinaloa;

Música 
 Eldorado, grupo de hard rock de España;
 Eldorado, álbum del grupo Electric Light Orchestra;
 Eldorado, álbum EP del músico Neil Young;
 «Eldorado», canción de la banda Goombay Dance Band;

Miscelánea 
 Arquitectura:
 Teatro Eldorado de Barcelona;
 Teatro Eldorado de Madrid;
 Teatro Eldorado de París;
 Cine:
 Eldorado, película francoespañola de 1921;
 Comercio:
 Eldorado, nombre de una serie de bares LGBT de Berlín;
 Cadillac Eldorado, modelo de automóvil iniciado en 1957;
 Juegos:
 Eldorado, expansión no oficial del juego de cartas Bang!.

Véase también 
 El Dorado (desambiguación)